Flûte (frz. „Flöte“) steht für:

 verschiedene Orgelregister, siehe Liste von Orgelregistern #F
 Form des Baguettes, siehe Baguette #Französische Baguette-Arten und ihre Verwendung